Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1962 fand vom 12. bis 26. Oktober in der Sowjetunion statt. Die Gastgeber gewannen zum vierten Mal den Titel. Die Spiele wurden in Moskau, Kiew, Riga und Leningrad  ausgetragen.

Modus 
Die 21 Teilnehmer spielten in der Vorrunde in einer Fünfer- und vier Vierergruppen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ermittelten in der Finalgruppe den Weltmeister, wobei die Ergebnisse der direkten Duelle in die Finalrunde übernommen wurden. Die Gruppendritten und -vierten spielten um die Ränge elf bis zwanzig.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1962
Sportveranstaltung 1962
Sportveranstaltung in der Sowjetunion
Weltmeisterschaft Manner 1962